HIK – codice aeroportuale IATA dell'hickam Weather Relay Air Base, Honolulu Hickam AFB (HI), Stati Uniti